

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Teklinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów 
 Teklinów – przysiółek wsi Głęboka Droga w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Teklinów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna

Inne 
 Teklinów – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gm. Chlewiska
Teklinów – dawna wieś, obecnie część miasta Żyrardów pod nazwą Teklin
 Teklinów – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie brahińskim

Zobacz też 
 Teklin, Teklina, Teklinowo, Tekliny